Рамиль Фамиль оглы Гасымов (, ) — азербайджанский дзюдоист-паралимпиец, выступающий в весовой до 73 килограмм и категории слепоты B3, паралимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2014 года, двукратный чемпион Европы.

Биография 
Рамиль Гасымов родился 13 августа 1981 года.

В 2007 году стал победителем летней Универсиады в Бангкоке. Принимал участие на летних Олимпийских играх 2008 года.

В 2013 году Гасымов перешёл в паралимпийский статус. Так, зрение Гасымова постепенно ухудшалось, а когда врачи его проверили, то спортсмена пригласили из Национального паралимпийского комитета и Гасымов согласился.

В 2013 году стал чемпионом Европы. В 2014 году Гасымов стал победителем чемпионата мира, проходившего в городе Колорадо-Спрингс. В 2015 году Гасымов второй раз стал победителем первенства Европы.

Представлял Азербайджан на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, на которых завоевал золотую медаль, выиграв в финале украинца Дмитрия Соловьёва, которого уже побеждал в финале чемпионата Европы 2015 года.

В сентябре 2016 года Гасымов распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за высокие достижения на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта был награждён орденом «Слава».

На чемпионате Европы 2017 года Гасымов завоевал бронзовую медаль. В этом же году стал победителем Исламских игр солидарности, проходивших в Баку.

В ноябре 2018 года Гасымов стал бронзовым призёром чемпионата мира в городе Одивелаш (Лиссабон). На этом же чемпионате Гасымов в составе мужской сборной Азербайджана стал бронзовым призёром командного турнира.

В мае 2021 года Гасымов занял 5-е место на Гран-при Баку среди слепых и слабовидящих.

В 2021 году на Паралимпийских играх в Токио Рамиль Гасымов должен провести первую схватку с Темиржаном Даулетом из Казахстана. Однако до старта соревнований у Гасымова был выявлен COVID-19, и организаторы объявили, что не выпустят его на татами, в результате чего Гасымов получил техническое поражение.

Брат Рамиля Гасымова, Амиль Гасымов является чемпионом мира по самбо. Двоюродный брат Шахмураз Гасымов (1971) — чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира по самбо.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Европы по дзюдо среди слепых и слабовидящих
Чемпионы Азербайджана по дзюдо
Чемпионы мира по дзюдо среди слепых и слабовидящих
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Паралимпийских игр от Азербайджана
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Дзюдоисты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы Паралимпийских игр по дзюдо